Die 100 größten Gitarristen aller Zeiten (englischer Originaltitel The 100 Greatest Guitarists of All Time) ist eine seit 2003 von der US-amerikanischen Pop-Zeitschrift Rolling Stone veröffentlichte Liste mit einem Ranking von 100 bekannten Gitarristen. Eine 2003 unter demselben Titel erschienene Liste enthält eine Auswahl des ehemaligen Musik-Chefredakteurs David Fricke. Die Auflistung enthält lediglich Gitarristen aus allen Genres der modernen Popularmusik, z. B. Pop, Blues und Rock; sonstige Gitarristen blieben unberücksichtigt. Die letzte Auswahl erfolgte im Jahre 2015.

Verbreitung 
Die Liste wird nicht nur in verschiedenen Biografien einzelner Gitarristen erwähnt, sie wird auch in der Populärliteratur zur Zusammenstellung von Rankings einzelner Genres und zur Hervorhebung der Bedeutung einzelner Gitarristen innerhalb eines Genres herangezogen.

Liste (Auszug)

Siehe auch 
 Die 100 größten Musiker aller Zeiten
 Die 100 größten Sänger aller Zeiten
 Die 100 größten Schlagzeuger aller Zeiten
 Die 100 besten Songwriter aller Zeiten
 Die 500 besten Songs aller Zeiten (Rolling Stone)

Weblinks 
 Sassan Niasseri: Die 100 besten Gitarristen aller Zeiten: die komplette Liste. 30. Januar 2020.
 100 Greatest Guitarists (Die Liste im englischen Original)
 David Fricke’s Picks (2003)

Quellen 

!
Rangliste (Musik)
Gitarristen